

Codici 
 VNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Meucon, Vannes, Francia

Aeronautica 
VNE – riportata anche come Vne, deriva dall'inglese Never Exceed speed. Velocità massima che può raggiungere l'aeromobile compatibilmente con i propri limiti strutturali.

en:VNE